Колобово — название населённых пунктов в России:

 Колобово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Колобово — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Колобово — посёлок городского типа в Ивановской области.
 Колобово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Колобово — село в Немском районе Кировской области.
 Колобово — деревня в Прилузском районе Коми.
 Колобово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Колобово — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Колобово — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Колобово — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Колобово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Колобово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Колобово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Колобово — устаревшее название деревни Колбово в Богородицком районе Тульской области.
 Колобово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Колобово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.